Tuoro kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Tuoro sul Trasimeno, kommun, Umbrien, Provincia di Perugia, 
 Tuoro, Roccabascerana, ort, Kampanien, Provincia di Avellino, 
 Tuoro, Tora e Piccilli, ort, Kampanien, Provincia di Caserta, 
 Tuoro, Teano, ort, Kampanien, Provincia di Caserta, 

Robotskapade Italienförgreningar